Gifu (stad), een stad in Japan
Gifu (prefectuur), een prefectuur in Japan, met bovenstaande als hoofdstad